Йижбице () — деревня в районе Наход, сегодня является частью города Наход в Краловеградецком крае, находится в 3 км в юго-восточном направлении от города Наход.

История 
Деревня возникла, вероятно, в конце XI или начале XII века. Первым упоминанием был устав о покупке находского поместья с прилегающими селами от 14 января 1415. Деревня расположена на высоте 550 метров.

Название деревни Йижбице (Jizbice) возникло из-за формы Jistbice, Isbice (jistba = světnice (маяк)).

С 1848 года Йижбице была независимой деревней, в 1985 году произошло слияния с городом Наход.

Примечания 

Населённые пункты Краловеградецкого края
Населённые пункты, вошедшие в состав других населённых пунктов